Topònims:
 Foster (Missouri)
 Foster (Nebraska)
 Foster (Rhode Island)
 Foster City, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Biografies:
 Cognom:
 Harold Rudolph Foster (1892-1982), dibuixant de còmics canadenc 
 Jodie Foster (Los Angeles, 1962), actriu de cinema estatunidenca 
 Norman Robert Foster (Manchester, 1935), arquitecte britànic 
 Norman Foster (director) (1900, Richmond, Indiana – 1976, Santa Monica, Califòrnia), director, actor i guionista 
 Norman Foster Ramsey (Washington DC, 1915 - Wayland, Massachusetts, 2011), físic estatunidenc
 Stephen Foster (Lawrenceville, Pennsilvània, 1826 – Nova York, 1864), cantautor estatunidenc 
 Prenom:
 David Foster Wallace (1962 –2008), escriptor estatunidenc
 Earl Foster Thomson (Cleveland, 1900 - Santa Bàrbara, 1971), genet estatunidenc
 Florence Foster Jenkins (1868 - 1944), soprano estatunidenca
 Lawrence Foster (Los Angeles, 1941), director d'orquestra estatunidenc